ASP – akademia sztuk pięknych
 ASP – Towarzystwo Astronomiczne Pacyfiku
 ASP – niemiecka grupa muzyczna
 ASP – autoryzowany serwis producenta

Informatyka 
 ASP – wynajem aplikacji przez Internet (ang. application service provider)
 ASP – jeden z profili standardu MPEG-4 (ang. advanced simple profile)
 ASP – technika tworzenia stron internetowych (ang. Active Server Pages)

Zobacz też 
 Asp – kwas asparaginowy